ПТО — многозначная аббревиатура, которая может означать:

 Планово-технический отдел
 Подъемно-транспортное оборудование
 Почтово-телеграфное отделение
 Производственно-технический отдел
 Производственно-техническое объединение
 Пролапс тазовых органов
 Противотанковое орудие
 Профессионально-техническое образование
 Пункт технического обслуживания